Pottawattamie megye (Iowa)
Pottawatomie megye (Kansas)
Pottawatomie megye (Oklahoma)